Lucky thirteen is een verzamelalbum van Neil Young. Het is uitgebracht in 1993 en bestaat uit 13 nummers opgenomen tussen 1982 en 1988. Vier van deze nummers waren nog niet eerder uitgebracht.

Tracklist 

Muziekalbum van Neil Young
Muziekalbum uit 1993